Appartenente all'etnia romaní prevalente nella Penisola Iberica
Er Gitano, rapper italiano morto nel 2012
Gitano, cantante italiano
Gitano – film argentino del 1970 diretto da Emilio Vieyra
Gitano – film spagnolo del 2000 diretto da Manuel Palacios